Суперкубок Турции по футболу () — ежегодный футбольный матч между победителем чемпионата и обладателем Кубка. Матч обычно проводится в июле-августе, в преддверии предстоящего футбольного сезона. В случае, если чемпионом Турции и обладателем Кубка страны оказывается одна команда, её соперником в Суперкубке становится финалист Кубка.

Текущий обладатель Суперкубка — победитель Суперлиги 2021/22 клуб «Трабзонспор» победил в противостоянии с обладателем Кубка Турции 2021/22, клубом «Сивасспор» со счётом 4:0, установив, таким образом исторический рекорд по числу безответных мячей в матчах турнира. «Галатасарай» — самая успешная команда турнира, завоевавшая 16 титулов в 25 матчах.

Историческая справка 
Суперкубок проводился впервые в конце сезона 1965/1966, и назывался «Кубком Президента» (). Кубок проводился между победителями Первой Лиги и Кубка Турции. В сезоне 1967/1968, Фенербахче сделал дубль, и кубок достался ему без проведения матчей. После этого Турецкая футбольная федерация решила изменить формат Кубка, клуб сделавший дубль играл бы с победителем Кубка Премьер-министра (). В начале 80-х когда Кубка Премьер-министра не проводилось, победитель кубка заменялся серебряным призёром чемпионата, что и стало окончательным регламентом до прекращения проведения кубка в 1998 году.

Кубок изменял своё название на «Кубок Главы государства» () с 1980 по 1982 года, после чего вновь был переименован в «Кубок Президента».
Реорганизация проведения матча за Суперкубок произошла в сезоне 2005/2006, теперь он стал называться «Суперкубок Турции», матч проводился в том же формате, как и его предшественник.

Результаты

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира // Turkcell Süper Kupa

 
Турция
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1966 года